Vila di Soto ima više značenja:
 Vila di Soto (Masa-Karara)
 Vila di Soto (Parma)
 Vila di Soto (Pistoja)